Илово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Илово — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Илово — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Илово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Илово — деревня в Себежском районе Псковской области.

См. также 
 Илово-Осада